Шёстранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шёстранд, Йохан (род. 1987) — шведский гандболист, выступает за немецкий клуб МТ Мельзунген и сборной Швеции.
 Шёстранд, Туре (1921—2011) — шведский легкоатлет, олимпийский чемпион на дистанции 3000 метров с препятствиями на летних Играх в Лондоне.